Jakob est un terme pouvant désigner:

Jakob, prénom masculin
Jakob, patronyme allemand
, groupe néo-zélandais de post-rock

Voir aussi